Il buffone  – film portoghese del 1987 diretto da José Álvaro Morais
 Il Buffone  – personaggio dei fumetti di Rat-Man